Cette page dresse la liste des sondages d'opinions réalisés pendant la 41e législature de l'Ontario jusqu'aux élections générales de 2018.

Évolution depuis 2014

Données détaillées

Pendant la campagne électorale

Au cours de la  législature de l'Ontario

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections générales ontariennes de 2018
 Sondages d'opinion

Élection en Ontario
Ontario, 2018
Élection au Canada en 2018
Sondages, 2018
Sondage, Ontario, 2018